Лас Хунтас има више значења:

 Лас Хунтас (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Хунтас (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Хунтас, Ла Флорења (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Хунтас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Хунтас (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Хунтас (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Хунтас, Ел Агвахито (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Хунтас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Хунтас, Туруачито (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Хунтас (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Хунтас (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Хунтас (Сан Франсиско де Борха), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Хунтас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Хунтас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Хунтас, Лас Хунтас дел Рио Чикито (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Хунтас (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Хунтас (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Хунтас (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Хунтас (Кокула), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Хунтас (Копалиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Хунтас (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Хунтас, Ранчо (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Хунтас (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Хунтас (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Хунтас (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Хунтас (Хуан Р. Ескудеро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Хунтас (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Хунтас (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Хунтас (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Хунтас (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Хунтас (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Хунтас (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Хунтас (Тенанго де Дорија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Хунтас (Аматитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хунтас (Атенго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хунтас (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хунтас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хунтас (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хунтас, Планта Идроелектрика (Гвадалахара), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хунтас (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хунтас (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хунтас (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хунтас (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хунтас (Хучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хунтас (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хунтас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хунтас (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хунтас (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хунтас (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хунтас (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хунтас, Ла Мина (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хунтас (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хунтас (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Хунтас (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Хунтас (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Хунтас, Лас Хунтас дел Пасо (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Хунтас (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хунтас (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хунтас (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хунтас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хунтас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хунтас (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хунтас (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хунтас (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хунтас, Ла Басилија (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хунтас (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хунтас, Ранчо ел Куче (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хунтас (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хунтас (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хунтас (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хунтас (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хунтас (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хунтас, Лас Хунтас дел Наранхо (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хунтас (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хунтас (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хунтас, Лас Хунтас де Лечугиљас (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хунтас (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хунтас (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хунтас (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Хунтас (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Хунтас, Сан Исидро ел Потреро (Сан Франсиско Кавакуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Хунтас, Ел Пуенте (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Хунтас (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Хунтас (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Хунтас (Зиматлан де Алварез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Хунтас (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Хунтас (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Хунтас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Хунтас (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Хунтас (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Хунтас (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Хунтас (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Хунтас, Ел Хоробадо (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Хунтас (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Хунтас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Хунтас, Ла Бахадита (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Хунтас (Теосело), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику